Convento degli agostiniani
 Convento degli agostiniani (Erfurt)
 Convento degli Agostiniani (Fivizzano)
 Convento degli Agostiniani (Lecce)
 Convento degli agostiniani (Levanto)
 Convento degli agostiniani (Masone)
 Convento degli Agostiniani (Tolosa)